Разетти, Амедей (1759—1799) — французский пианист и композитор итальянского происхождения.
 Разетти, Франко Дино (1901—2001) — итальянский физик-экспериментатор и палеонтолог.